Ranuccio Farnesio (o Farnese) puede referirse a: 
 Ranuccio Farnesio (1509-1529), eclesiástico y militar; 
 Ranuccio Farnesio (1530-1565), cardenal;
 Ranuccio I Farnesio (1569-1622), IV duque de Parma y Piacenza;
 Ranuccio II Farnesio (1630-1694), VI duque de Parma y Piacenza.